

Onomastica
Ruggero – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi immaginari 
Ruggero – personaggio dellOrlando innamorato e dellOrlando furioso
 Valeria Ruggero – personaggio della serie televisiva Distretto di Polizia

Persone
 San Ruggero di Canne – vescovo italiano
 Ruggero da Fiore – sergente templare e poi comandante della Compagnia Catalana 
 Ruggero di Helmarshausen – orafo e monaco benedettino tedesco
 Ruggero di Hoveden – scrittore inglese
 Ruggero di Lauria – ammiraglio italiano 
 Ruggero di Salerno – cavaliere medievale normanno, reggente del Principato di Antiochia dal 1112 alla morte
 Ruggero da Vicopisano – vescovo italiano
 Ruggero di Wendover – cronista inglese 
 Ruggero IV – conte di Foix
 Ruggero – primo conte di Sicilia
Ruggero II  – secondo conte di Sicilia

Altro 
 Chiesa di San Ruggero – edificio di Barletta

Pagine correlate
 Roger
 Ruggeri
 Ruggero I
 Ruggero II
 Ruggero III
 Ruggero di Foix
 Ruggero di Puglia
 Ruggero il Normanno
 Ruggero di Sicilia